La Aurora puede referirse a:

Localidades 
La Aurora, localidad de la Provincia de Heredia, Costa Rica;
La Aurora, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
La Aurora, localidad de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
La Aurora, localidad de la Provincia de Málaga, España;
La Aurora, localidad de la Provincia de Guayas, Ecuador;
La Aurora, localidad del estado de Sonora, México.
La Aurora, localidad del estado de Guanajuato, México.

Periódicos 
La Aurora de Chile, periódico histórico de Chile;
La Aurora, periódico editado en Uruguay entre 1822 y 1823;
La Aurora, revista literaria editada en Uruguay entre 1862 y 1863;
La Aurora, periódico español editado en Barcelona entre 1918 y 1936;

Arte 
La Aurora (1606), de Adam Elsheimer;
 La Aurora (1870-1875), de François Jouffroy;
 La Aurora (1881), de William-Adolphe Bouguereau.

Otros 
La Aurora, aeropuerto internacional de la Ciudad de Guatemala, Guatemala;
La Aurora, estación del metro de Guadalajara, México;
La aurora en Copacabana, comedia de Pedro Calderón de la Barca;
Estancia La Aurora, lugar místico y de supuestas apariciones extraterrestres, en el departamento de Salto, Uruguay;
La Aurora, sonata para piano en do mayor, op. 53, de Ludwig Van Beethoven (1804).
La Aurora, canción de Al Bano.